Холл () — английская фамилия. В списке «наиболее распространённые фамилии в США» занимает 26-е место. Существует также немецкая фамилия Holl, передаваемая по-русски как Холл или Холль.

А 
 Холл, Августа, баронесса Ллановер (1801—1896) — британская аристократка.
 Холл, Адам (род. 1980) — профессиональный американский хоккеист.
 
 Холл, Альфред Руперт (1920—2009) — английский историк.
 Холл, Арман (род. 1991) — американский легкоатлет, который специализируется в беге на 400 метров, чемпион мира среди юношей 2011 года.
 Холл, Анна Мария (1800—1881) — английская и ирландская писательница, журналистка, детская писательница и редактор.
 Холл, Арсенио (род. 1956) — американский актёр кино и телевидения, комик, телеведущий собственного шоу «Шоу Арсенио Холла».
 Холл, Асаф (1829—1907) — американский астроном.

Б 
 Холл, Баг (род. 1985) — американский актёр.
 Холл, Барбара (род. 1960) — американский телевизионный продюсер и сценарист.
 Холл, Бен (1837—1865) — австралийский бушрейнджер.
 Холл, Бенджамин (1802—1867) — британский политик.
 Холл, Бриджет (род. 1977) — американская модель.
 Холл, Брэндон (род. 1993) — американский актёр.

В 
 Холл, Вики (род. 1969) — американская баскетболистка и тренер.

Г 
 Холл, Генри (1873—1930) — британский египтолог.
 Холл, Гленн (род. 1931) — канадский хоккеист, вратарь, обладатель Кубка Стэнли 1961 года, входит в Список 100 величайших игроков НХЛ.
 Холл, Грэнвилл Стэнли (1844—1924) — американский психолог
 Холл, Гэри (род. 1974) — американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.
 Холл, Гэс (1910—2000) — американский политик.

Д 
 Холл, Дайан (более известна под фамилией Китон; род. 1946) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер.
 Холл, Дарнелл (1971) — американский легкоатлет.
 Холл, Деннис (1971) — американский борец греко-римского стиля.
 Холл, Джастин (род. 1992) — американский хоккеист.
 Холл, Джеймс (1811—1898) — старейший и наиболее выдающийся из американских геологов и палеонтологов своего времени.
 Холл, Джеймс (1761—1832) — шотландский геолог.
  (1918—2007) — искусствовед, автор «Словаря сюжетов и символов в искусстве».
 
 Холл, Джерри (род. 1956) — американская фотомодель и актриса.
 Холл, Джесс (род. 1971) — английский кинооператор.
 Холл, Джеффри (род. 1945) — американский генетик, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (2017).
 Холл, Джиллиан (род. 1980) — американская рестлерша.
 Холл, Джим (1930—2013) — американский джазовый гитарист.
 Холл, Джоанн (более известна как Джоанна Глисон; род. 1950) — канадская актриса и певица, лауреат премии «Тони».
 Холл, Джозеф (1574—1656) — английский епископ, писатель.
 
 
 Холл, Дидри (род. 1947) — американская актриса, фотомодель.
 Холл, Дэвид (1875—1972) — американский легкоатлет.
 Холл, Дэшон (род. 1995) — игрок в американский футбол.

И 
 Холл, Ирма (род. 1935) — американская актриса.

К 
 Холл, Кевин Питер (1955—1991) — американский актёр.
 Холл, Кеннет (род. 1941) — политик Ямайки.
 Холл, Кит (род. 1947) — директор Национального управления военно-космической разведки США.
 Холл, Конрад (1926—2003) — американский кинооператор.
 Холл, Кори:
 Холл, Кори — американский пианист-виртуоз (джаз и регтайм)
 Холл, Кори — американский футболист и тренер
 Холл, Крэйг (род. 1974) — новозеландский актёр.
 Холл, Кэлвин — американский психоаналитик.

Л 
 Холл, Лесли (род. 1981) — американская исполнительница рэпа, коллекционер свитеров со стразами.
 Холл, Лоис (1926—2006) — американская актриса и театральный режиссёр.
 Холл, Лоуренс Сарджент (1915—1993) — американский писатель.
 Холл, Луис (род. 2004) — английский футболист.
 Холл, Люк (род. 1989) — свазилендский пловец, участник Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.
 Холл, Лютер (1869—1921) — американский политик, 35-й губернатор Луизианы.

М 
 
 Холл, Мария (1884—1956) — английская скрипачка.
 Холл, Марсель Тео (1964—2021) — американский рэпер и актёр (более известный под псевдонимом Биз Марки).
 Холл, Маршалл (1790—1857) — английский врач-физиолог; один из пионеров неврологии.
 Холл, Матильда (1833—1894) — шведский педагог.
 Холл, Мэнли Палмер (1901—1990) — американский писатель, лектор, философ-мистик, создатель «Философского исследовательского общества».

Н 
 Холл, Натали (род. 1990) — канадская актриса.
 Холл, Норман (1837—1867) — американский офицер, участник гражданской войны.

О 
 Холл, Остин (1886—1933) — американский писатель.

П 
 Холл, Питер (1930—2017) — британский режиссёр театра и телевидения.

Р 
 Холл, Райан (род. 1982) — американский спортсмен-легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
 Холл, Ральф (1923—2019) — американский политик, член Палаты представителей США от Техаса (1981—2015).
 Холл, Ребекка (род. 1982) — британская актриса.
 Холл, Реджина (род. 1970) — американская киноактриса.
 Холл, Ричард Мелвилл (род. 1965) — американский диджей, более известный под псевдонимом Моби.
 
 Холл, Рэдклифф (1880—1943) — английская поэтесса и писательница.

С 
 Холл, Скотт (1958—2022) — американский рестлер.
 
 
 Холл, Стюарт (1932—2014) — британский социолог.
 Холл, Стюарт (род. 1980) — британский боксёр-профессионал.
 Холл, Сэмюэл (1937—2014) — американский прыгун в воду, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Риме.

Т 
 Холл, Теодор (1925—1999) — американский физик-вундеркинд, участник Манхэттенского проекта.
 Холл, Тим (род. 1997) — люксембургский футболист.
 Холл, Том (род. 1964) — игровой дизайнер.
 
 Холл, Трейси (1919—2008) — американский химик.
 Холл, Тэйлор (род. 1991) — профессиональный канадский хоккеист, левый нападающий.
 Холл, Тэлли (род. 1985) — американский футболист, вратарь.

У 
 Холл, Уилли (1912—1967) — английский футболист.
 Холл, Уильям (1842—1895) — британский военно-морской деятель.
 Холл, Уинслоу (1912—1995) — американский гребец.
 Холл, Урсула (род. 1982) — немецкая футболистка, выступавшая на позиции голкипера.

Ф 
 Холл, Филип Бейкер (1931—2022) — американский актёр.
 Холл, Филипп (1904—1982) — английский математик.
 Холл, Фиона (род. 1953) — австралийский художник.
 Холл, Фиц (род. 1980) — английский футболист.

Х 
 Холл, Ханна (род. 1984) — американская актриса и театральный режиссёр.
 Холл, Харви Монро (1874—1932) — американский ботаник.
 Холл, Хуанита (1901—1968) — американская актриса театра и кино.

Ч

Ш 
 Холл, Шарлот (1870—1943) — американская журналистка и историк.
 Холл, Шон (род. 1982) — австралийский кёрлингист.

Э 
 Холл, Эвелин (1868—1935) — английская писательница, известная как автор биографии Вольтера.
 Холл, Эдвард (1498—1547) — английский хронист и правовед.
 Холл, Эдвард (1914—2009) — американский антрополог.
 Холл, Эдвин Герберт (1855—1938) — американский физик.
 Холл, Эдди (род. 1988) — британский стронгмен, обладатель титула «Самый сильный человек мира».
 Холл, Эдит (род. 1959) — британский эллинист.
 Холл, Элиза (1853—1924) — американская саксофонистка-любительница и меценат.
 Холл, Элла (1896—1981) — американская актриса эпохи немого кино.
 Холл, Энн (1792—1863) — американская художница-миниатюрист.
 Холл, Энтони Майкл (род. 1968) — американский актёр, продюсер и режиссёр.

Ю 
 Холл, Юрая (род. 1984) — ямайский боец смешанных боевых искусств.

Составные фамилии 
 Вонди Кёртис-Холл (род. 1956) — американский актёр и режиссёр.
 Рид Холл, Алайна (1946—2009) — американская актриса, известная благодаря ролям на телевидении.
 Холл-Джонс, Уильям (1851—1936) — 16-й премьер-министр Новой Зеландии, кавалер ордена Святого Михаила и Святого Георгия.
 Холл-Дэвис, Лиллиан (1898—1933) — британская актриса немого кино. См. также 
 Галль
 Холл (значения)
 Холль
 Хольт